Une interlangue, une langue artificielle dans le domaine de la traduction automatique.
 Une interlangue, un stade intermédiaire d’apprentissage en linguistique.